XVIII Московский международный кинофестиваль состоялся в 1993 году. Открылся 1 июля 1993 года.

Жюри 
Председатель жюри:
 Клод Лелуш, режиссёр (Франция)

Состав жюри:
 Гила Альмагор, актриса (Израиль)
 Яцек Бромский, режиссёр и продюсер (Польша)
 Павел Лунгин, сценарист и режиссёр (Россия)
 Тильда Суинтон, актриса (Великобритания)

Фильмы-участники 
 «Барабаниада» — (Россия — Франция, режиссёр Сергей Овчаров)
 «Берлин в Берлине» — Berlin in Berlin (Турция — Германия, режиссёр Синан Четин)
 «Гангстеры» — Gangsters (Италия, режиссёр Массимо Гульельми)
 «Глас вопиющий…» — Дзайн барбора (Армения, режиссёр Виген Чалдранян)
 «Дедушка Гэ» — (КНР, режиссёр Хань Ган)
 «Дети чугунных богов» — (Россия, режиссёр Томаш Тот)
 «Иона, который жил во чреве кита» — Jona che visse nella balena (Италия — Франция, режиссёр Роберто Фаэнца)
 «Крылья летучей мыши» — Flaggermusvinger (Норвегия, режиссёр Эмиль Станг Лунд)
 «Наследство, или Едрёнавошьгутентаг» — Dedictvi aneb kurvahosigutntag (Чехия, режиссёр Вера Хитилова)
 «Осколки» — Les pots casses (Канада, режиссёр Франсуа Бувье)
 «Отцы и сыновья» — Fathers and sons (США, режиссёр Пол Моунс)
 «Рипа» — Рипа выходит из себя / Ripa ruostuu (Финляндия — Германия, режиссёр Кристиан Линдблад)
 «Роза» — (Индия, режиссёр Мани Ратнам)
 «Самовольная отлучка» — Absent without leave (Новая Зеландия, режиссёр Джон Лэйнг)
 «Сталинград» — Stalingrad (Германия — Швеция, режиссёр Йозеф Вильсмайер)
 «Тени одного сражения» — Sombras en una batalla (Испания, режиссёр Марио Камус)
 «Три лучшие вещи на свете» — De drie beste dingen in һет leven (Нидерланды, режиссёр Гер Поппеларс)
 «Холостяцкая жизнь на чужбине» — Kawalerskie zycie na obczyznie (Польша, режиссёр Анджей Бараньский)
 «Хронос» — Cronos (Мексика, режиссёр Гильермо Дель Торо)
 «Чаплин» — Chaplin (Великобритания — США — Франция — Италия, режиссёр Ричард Аттенборо)
 «Я буду жить!» — (Республика Корея, режиссёр Юн Сам Юк)
 «Я — Иван, ты — Абрам» — Moi Ivan, toi Abraham (Франция — Беларусь, режиссёр Иоланда Зоберман)

Награды

«Золотой Георгий» 
 «Я — Иван, ты — Абрам» / Moi Ivan, toi Abraham (Франция — Белоруссия, реж. Иоланда Зоберман)

«Специальный серебряный Георгий» 
 «Барабаниада» (Россия — Франция, реж. Сергей Овчаров)

Призы 
 Актёр Ли Дук Ва («Я буду жить!» / Saleolilatda, Республика Корея)
 Актриса Хюлья Авшар («Берлин в Берлине» / Berlin in Berlin, Турция — Германия)

Диплом за режиссуру 
 Эмиль Станг Лунд («Крылья летучей мыши» / Flaggermusvinger, Норвегия)

Диплом за сценарий 
 Жиль Дежарден («Осколки» / Les pots casses, Канада)

Приз христианского жюри 
 «Барабаниада» (Россия — Франция, реж. Сергей Овчаров)
 «Иона, который жил во чреве кита» / Jona che visse nella balena (Италия — Франция, реж. Роберто Фаэнца)

1993
Кинофестивали 1993 года
1993 год в Москве
Июль 1993 года